Сосняги — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Сосняги — деревня в Лепельском районе Витебской области.

Россия 
 Сосняги — деревня в Верхошижемском районе Кировской области.